Marignac (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Marignac (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Marignac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes